Barada kan verwijzen naar:

Barada (Nebraska), een plaats in Nebraska
Barada (rivier), een rivier in Syrië